Індекс оцінки логістики в країнах, що розвиваються (англ. Agility Emerging Markets Logistics Index (AEMLI)) – індекс, що розробляється науково-дослідним інститутом Transport Intelligence, і базується на оцінці 50 ринків, що розвиваються, за ключовими факторами, які створюють найсприятливіші умови діяльності для провайдерів логістичних послуг, транспортно-експедиторських компаній, судноплавних компаній, вантажних авіаперевізників і дистриб’юторів.

Щорічний огляд Індексу показує регіони, країни та галузі, в яких керівники глобальних логістичних компаній бачать найбільший потенціал зростання логістичного ринку та ризики в наступному році.

Історія 
Для оцінки ефективності логістичної системи країн, що розвиваються, науково-дослідний інститут Transport Intelligence (TI) спільно з одним із провідних світових логістичних провайдерів Agility у 2010 році розробили Індекс оцінки логістики в країнах, що розвиваються – Agility Emerging Markets Logistics Index (AEMLI).

Мета полягала в тому, щоб виділити країни, які пропонують найкращі можливості завдяки своїй перспективності з точки зору інвестицій в інфраструктуру, безпеки, перспектив зростання та бізнес-середовища, і ті країни, що відстають.

Розроблений у 2010 році рейтинг The Agility Emerging Markets Logistics Index досліджував 38 країн з економікою, що розвивається. Загальний показник індексу розраховувся на основі трьох проміжних показників (субіндексів): розмір та динаміка розвитку ринку, ринкова сумісність, розвиток транспортних комунікацій.

Етимологія 
Англійське слово «emerging» походить від французького émerger і безпосередньо від латинського emergere – «стати явним, піднятися» (come to light, rise up); яке, в свою чергу, походить від асимільованої форми ex (e) – «назовні, вперед» (out, forth) + mergere – «занурюватися, тонути» (to dip, sink).

Термін «ринок, що розвивається» вперше був введений Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК) Світового банку у 1981 році. Згідно з її визначенням, ринок, що розвивається, – це країна, яка докладає зусиль для покращення своєї економіки, щоб досягти того самого рівня розвитку, що й країни, визначені як «розвинені».

Крім того, МФК характеризує ринок, що розвивається, як такий, що відповідає принаймні одному з двох наступних критеріїв: 

 Це економіка з низьким або середнім рівнем доходу, як визначено Світовим банком. 
 Його інвестиційна ринкова капіталізація є низькою щодо його останнього валового внутрішнього продукту (ВВП).

Автори 
Протягом останніх 13 років Transport Intelligence працював з Agility над розробкою Індексу оцінки логістики в країнах, що розвиваються.

Transport Intelligence (Ti) є одним із провідних світових постачальників експертних досліджень та аналізу, присвячених глобальній галузі логістики. Використовуючи досвід професіоналів з багаторічним досвідом роботи в сфері експрес-перевезень, автомобільних вантажних перевезень і логістики, Transport Intelligence розробила низку провідних на ринку веб-продуктів, звітів, профілів і послуг, якими користуються багато світових постачальників логістичних послуг, консалтингові компанії, банки та користувачі логістичних послуг.

Agility – це глобальна компанія з управління ланцюгом поставок, яка є лідером і інвестором у технології для підвищення ефективності та сталого розвитку ланцюга постачань. Компанія є піонером на ринках, що розвиваються, і одним з найбільших приватних власників і розробників складських приміщень та індустріальних парків на Близькому Сході, в Африці та Азії. Дочірні компанії Agility надають послуги обслуговування аеропортів, електронної комерції та цифрової логістики, послуги цифровізації митних систем, створення ІТ інфраструктури, а також управління комерційною нерухомістю.

Сутність 
Agility Emerging Markets Logistics Index за 2022 рік представляє аналіз на основі даних 50 найперспективніших у світі логістичних ринків, що розвиваються, відображаючи складність, сумісність і можливості кожного ринку.

Індекс оцінки логістики в країнах, що розвиваються, складається з трьох компонентів:

 Рейтинг країн за Індексом: огляд зведених балів 50 найперспективніших логістичних ринків, що розвиваються, сформованих на основі поєднання розмірів ринку та перспектив зростання, ринкової сумісності або загального бізнес-клімату, а також транспортної інфраструктури та ефективності митних кордонів.
 Дослідження за обсягом і способом транспортування найбільших і швидкозростаючих основних торговельних шляхів, що зв'язують країни, що розвиваються, та розвинені країни.
 Опитування понад 750 експертів галузі торгівлі та логістики.

Розрахунок Індексу 50 провідних глобальних логістичних ринків, що розвиваються, базується на даних Міжнародного валютного фонду, Організації економічного співробітництва та розвитку, Світового банку, державних статистичних агентств, Організації Об’єднаних Націй та агентств ООН, Всесвітнього економічного форуму, Міжнародного торгового центру та Міжнародної асоціації повітряного транспорту. Крім того, використовуються дані про розмір ринку та прогнозні дані, розраховані Transport Intelligence.

Agility Emerging Markets Logistics Index використовує чотири субіндекси для оцінки та ранжування 50 ринків, що розвиваються:

 Внутрішні логістичні можливості (25% загального індексу)
 Міжнародні логістичні можливості (25%)
 Умови для ведення бізнесу (25%)
 Цифрова готовність (25%)

Внутрішні логістичні можливості – критерій, що оцінює ефективність кожного ринку, що розвивається, і його потенціал для підтримки та розвитку внутрішнього попиту, який потребує конкурентний логістичний ринок:

 розмір та темпи зростання внутрішнього логістичного ринку;
 розвиток економіки країни;
 кількість та темпи приросту населення;
 рівність доходів;
 урбанізація;
 розвиток бізнес-кластерів. 

Міжнародні логістичні можливості – субіндекс, який оцінює внутрішній і зовнішній попит на логістичні послуги, а також здатність окремих ринків, що розвиваються, сприяти транскордонним логістичним операціям:

 міжнародні логістичні ринки – розмір і зростання;
 надання логістичних послуг;
 якість інфраструктури та сумісність;
 час і вартість митного оформлення.

Умови для ведення бізнесу – критерій, що оцінює фактори, які сприяють, або перешкоджають веденню бізнесу в країні. Визначає нормативну базу і фінансовий стан ринку, а також оцінює загальний стан бізнес-середовища в цілому:

 нормативно-правове регулювання;

 умови кредитування;
 рівень корупції;
 інфляція та стабільність цін;
 втрати бізнесу від злочинності та насильства;
 доступність ринку та внутрішня стабільність.

Цифрова готовність – показник, що вимірює прогрес і потенціал ринку, що розвивається, у перетворенні на цифрову, орієнтовану на інновації та сталу економіку майбутнього:

 інтенсивність викидів;
 частка відновлюваних джерел енергії;
 цифрові бізнес-моделі та електронна комерція;
 підприємницький ризик;
 цифрові навички та людський капітал;
 доступність фінансування підприємства.

Методологія оцінки індексу логістики ринків країн, що розвиваються, використовує унікальний набір показників, які вимірюють поточну, коротко- та середньострокову ефективність за структурними та циклічними факторами на логістичних ринках кожної країни та в ключових вертикальних секторах. Індекс дає уявлення про поточні показники кожної країни та її майбутній потенціал як глобально важливого логістичного ринку та інвестиційного напрямку.

Сучасне використання/розуміння 
 
Видання Індексу оцінки логістики в країнах, що розвиваються, за 2022 рік оцінює, як кожен ринок справляється з пандемією Covid-19 та її впливом на розвиток логістичного ринку, а також дає уявлення про здатність ринків відновлюватися та розвиватися в коротко- та середньостроковій перспективі. Вперше Індекс оцінює цифрову готовність, надаючи унікальну можливість оцінити придатність та готовність кожного ринку, що розвивається, до участі в новій постпандемічній глобальній економіці.

У 2021 році глобальні ланцюжки поставок характеризувались вузькими місцями, обмеженнями потужностей і завищеними ставками фрахту, оскільки роздрібні торговці, виробники та постачальники логістичних послуг боролися з постійним впливом пандемії Covid-19. Її наслідки продовжують визначати результати індексу логістики Agility Emerging Markets Logistics Index у 2022 році. Результати не тільки висвітлюють країни, які найбільш успішно впоралися з пандемією, але й чітко підкреслюють реальність того, що для багатьох країн пандемія все ще визначає соціальні та економічні можливості у 2022 році.

Крім безпосередніх результатів, Agility Emerging Markets Logistics Index 2022 дає зрозуміти, як ринки, що розвиваються, можуть підготуватися до тривалих наслідків пандемії Covid-19 у довгостроковій перспективі. Перехід до Інтернет-торгівлі, цифровізація бізнесу та впровадження більш стійких моделей економічного зростання – усе це набрало темпів із появою пандемії, і напрямок руху для всіх зрозумілий – вперед і швидше. Для країн, що розвиваються, це означає нове місце в новій глобальній економіці.

Результатом цього є те, що розвиток ринків, що розвиваються, у логістиці та поза її межами, як ніколи, покладається на роль технологій, інновацій, професійних навичок та сталого розвитку як у розкритті потенціалу країни, так і в її інтеграції в глобальні ланцюжки створення вартості. Саме з цієї причини у 2022 році до Індексу оцінки логістики в країнах, що розвиваються, було додано новий рейтинг «Цифрова готовність», який доповнює галузевий еталонний показник, створений протягом десятиліття, оцінкою кожного ринку на основі даних у трьох категоріях:

 Цифровий бізнес – визначається розповсюдження та рівень цифрових навичок, потужність та різноманітність цифрових бізнес-моделей, а також впровадження електронної комерції та доступ до неї. Категорія оцінює ринки, що розвиваються, які продемонстрували прогрес у розвитку цифрової грамотності робочої сили та інтегрували електронні бізнес-моделі.
 Розвиток бізнес-середовища – розглядаються програми залучення інвестицій, впровадження інновацій та зростання нових підприємств. Категорія оцінює економіки, які сприяють підприємницькій діяльності, інвестиціям і робочій силі з професійними навичками, які цінуються на міжнародному ринку.
 Сталий розвиток – визначається інтенсивність викидів і частка відновлюваних джерел енергії, що сприяють економічному розвитку. Категорія оцінює ринки, які інвестують у відновлювані джерела  енергії та виробляють їх, а також ті, які послаблюють зв’язки між зростанням викидів та економічним зростанням.

У сукупності ці три категорії дають детальну картину потенціалу кожного ринку, щоб перетворитися у цифрову економіку, орієнтовану на інновації та сталу економіку майбутнього.

Вісім із 10 найкращих позицій у рейтингу Agility Emerging Markets Logistics Index за 2022 рік займають ринки, що розвиваються, Азіатсько-Тихоокеанського регіону та країн Перської затоки. Країни, що розвиваються, Азіатсько-Тихоокеанського регіону, пропонують найкращі внутрішні та міжнародні логістичні можливості, хоча результати Індексу 2022 року свідчать про те, що лідерство регіону на внутрішніх логістичних ринках погіршується. Країни Перської затоки створили динамічне та надійне бізнес-середовище, яке не лише лідирує на ринках, що розвиваються, але й дедалі більше переслідує найкращі світові практики. Інтерне-торгівля, впровадження цифрових технологій ведення бізнесу та залучення інвестицій в стійкі джерела енергії сприяють тому, що ринки обох регіонів, що розвиваються, поділяють лідерство за критерієм «Цифрова готовність».

Література 

 Agility Emerging Markets Logistics Index 2022. https://www.agility.com/wp-content/uploads/2022/02/Agility-Emerging-Markets-Logistics-Index-2022-English.pdf (Англійська).
 Agility Emerging Markets Logistics Index 2021. https://www.agility.com/wp-content/uploads/2022/01/Agility-Emerging-Markets-Logistics-Index.pdf (Англійська).
 Agility Emerging Markets Logistics Index 2016. https://www.utikad.org.tr/images/BilgiBankasi/agilityemergingmarketslogisticsindex-3886.pdf (Англійська).

Примітки